Кара Йове е български общественик, деец на Българското възражане в Македония.

Биография 
Кара Йове е роден в Скопие, тогава в Османската империя. Получава килийно образование. Става търговец и е водач на българската партия в Скопската епархия. Влага голяма част от имуществото си в българската църковна борба. Развива широка дейност при истиляма през втората половина на 1873 година и той е спечелен от българите в епархията с 2/3 мнозинство. В 1876 година въпреки финансовите си трудности Кара Йове изпраща сина си Васил Карайовов да учи в Роберт колеж в Цариград. По време на Руско-турската война турци правят няколко неуспешни опита да го убият.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Скопие